Роя:
 Роя (село) — село в Латвии, ранее посёлок городского типа.
  — железнодорожная станция в городе Курахово, Украина.
 Роя (приток Рутки) — река в Республике Марий Эл, Россия.
 Роя (река, впадает в Балтийское море) — река в Латвии.
 
 Роя (певица) — азербайджанская певица.